Carl Buderus ist der Name folgender Personen:

* Carl Buderus (Filmpionier) (1863–nach 1912), deutscher Ingenieur
 Carl Friedrich Buderus von Carlshausen (1759–1819), deutscher Finanzbeamter